San Pietro in Valle ima više značenja:
 San Pietro in Valle, Bolzano
 San Pietro in Valle, Isernia
 San Pietro in Valle, Verona